battaglia del Nilo (47 a.C.) – svoltasi nel 47 a.C. fra Gaio Giulio Cesare e Tolomeo XIII,
 battaglia del Nilo (1798) o battaglia della baia d'Abukir – svoltasi nel 1798 nel corso delle guerre rivoluzionarie francesi.
  battaglia del Delta del Nilo –  battaglia navale tra l'Egitto e Popoli del Mare, avvenuta intorno al 1175 a.C.